L’île Plane peut désigner :
 l’île Plane ou île Paloma en Algérie.
l’île Plane en France.
 l’île Plane en Tunisie.